Starzyny ist Name dreier polnischer Dörfer:
Starzyny (Rokietnica) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Rokietnica
Starzyny (Wartkowice) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wartkowice
Starzyny (Szczekociny) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Szczekociny